Nitsche kan som auktorsförkortning betyda:

 Heinrich Nitsche
 Walter Nitsche

Robotskapade auktorsförkortningar